Алекса́ндра Аза́рьевна Андре́ева-Горбуно́ва (Ашихмина;  или ,  — , ) — одна из руководителей органов ОГПУ-НКВД, майор (по другим данным — старший майор) государственной безопасности.

Биография 
Из семьи священника. Член РСДРП с 1905 года. Успела окончить два курса Казанского медицинского института.

После 1917 года работала культпропработником и заведующей подотделом статистики в отделе труда Слободского уездного исполкома Вятской губернии.

С марта 1919 года сотрудник для поручений, инспектор-инструктор Разведуправления РККА.

В органах безопасности с октября 1921 — помощник начальника СО ВЧК-ГПУ по следствию, заместитель начальника СО-СПО ОГПУ-НКВД СССР Г. А. Молчанова. По утверждению Антонова-Овсеенко: «Андреева-Горбунова работала в первые советские годы в коллегии ВЧК — по рекомендации Якова Свердлова. Феликс Дзержинский видел в ней „совесть ВЧК“, он поручил Александре Азарьевне контроль за соблюдением чекистами революционной законности». В 1936—1938 — помощник Особоуполномоченного НКВД СССР. До апреля 1937 года ведала работой следственных изоляторов ОГПУ-НКВД. Давала заключение по уголовному делу журнала «Чёрный набат», по которому была арестована Лидия Корнеевна Чуковская. Уволена в июне 1938 года из органов НКВД по болезни.

Арестована 5 декабря 1938 года Приговорена ВК ВС СССР 4 мая 1939 года к 15 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах.

Умерла 17 июля 1951 года в Интинском ИТЛ. Определением Военной коллегии Верховного суда от 29 июня 1957 года реабилитирована.

Награды 
 Боевое оружие (1926)
 Знак «Почётный чекист» (1927, 1932)

Литература 
 Антонов-Овсеенко А. В. Спасибо, верная Ада!: Глава из книги // Антонов-Овсеенко А. В. Враги народа. — М.: Интеллект, 1996. — С. 353—363.
 Бережков В. И., Пехтерева С. И. Женщины-чекистки. — СПб.: Нева, 2003. — 384 с.
 Заявление на имя Наркома ВНД СССР Л. П. Берии от з/к Ухтижемлага А. А. Андреевой-Горбуновой, комментарий с биографией
 Дополнительные материалы к биографии А. А. Андреевой-Горбуновой (Ашихминой)

Примечания

Ссылки 
 Виртуальный музей ГУЛАГА
 Хоста М., Лапчинский О., Кошер С. Женщины в шпионаже

Персоналии:Кировская область
Репрессированные сотрудники НКВД
Заключённые Ухтижемлага
Умершие в ГУЛАГе
Посмертно реабилитированные в СССР